Рабби Пи́нхас из Кореца ( Пинхос Корицер; Пинхас бен Авраам Абба Шапиро из Кореца; 5486 (1726), Шклов — 10 элула 5551 (1791), Шепетовка) — один из выдающихся хасидских цадиков 2-го поколения в XVIII веке на Волыни, оригинальное учение которого развивалось под воздействием идей Баал-Шем-Това (Бешта), но отличалось от воззрений Дов Бера из Межирича (Межиричского Магида). Состоял цадиком в Кореце, Славуте, Остроге. Изречения рабби Пинхаса приводятся в разных хасидских сборниках.

Биография 
Согласно Мартину Буберу, в Кореце Пинхас был известен как «чёрный меламед». Мартин Бубер и рав Александр Кац указывают, что, несмотря на распространённое мнение, рабби Пинхас из Кореца не принадлежал к числу учеников Баал Шем Това.

После смерти рабби Пинхаса из Кореца большая часть последователей раввина Пинхаса стала последователями реб Рафаэля из Бершади.

Сочинения 
Рабби Пинхас из Кореца не оставил после себя написанных трудов, но его изречения были записаны учениками и собраны в книгах, в частности:
 Нофет цуфим (Текучий мед), 1821
 Мидраш Пинхас (Толкования Пинхаса), Львов, 1872; Варшава, 1876
 Имрей Пинхас (Речения Пинхаса), Тель-Авив, 1974

Изречения 
 Все мы знаем, что в незапамятные времена, когда Бог устраивал миры, разделяя их по сосудам, эти сосуды не выдержали всего помещённого в них богатства и разбились. Поэтому в низшие миры тоже проник свет и они не остались во мраке. Точно так же разбивает и цадик сосуды в своей душе.

 Человек должен войти в Бога так, чтобы Бог окружил его со всех сторон и стал его местом.

 Ты должен служить своему Создателю так, словно на земле есть лишь один человек — ты сам.

 Однажды рабби Пинхас процитировал такие слова: «Душа человека научит его». Объясняя их, он сказал: «Нет такого человека, которого бы непрерывно не учила его душа». Один из учеников спросил рабби: «Если это так, то почему люди не слушают своих душ?» «Душа учит постоянно, — продолжал объяснять рабби Пинхас, — но никогда не повторяется».

 То, за чем ты гонишься, ты никогда не настигнешь. Но когда ты никуда не торопишься и все идет своим чередом, то, что ты хотел, само приходит к тебе. Разруби большую рыбу, внутри нее всегда найдешь маленькую, лежащую головой к хвосту.

См. также 
 Хасидизм
 Дов Бер из Межирича

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Персоналии:Иудаизм
Еврейские богословы
Персоналии по алфавиту
Хасидские цадики
Родившиеся в Шклове